Tiepolo, olasz családnév
 Velencei arisztokraták, dózsék
 Jacopo Tiepolo (?–1249) a Velencei Köztársaság 43. dózséja, aki 1229–1249 között uralkodott
 Lorenzo Tiepolo (?–1275) Jacopo fia, a Velencei Köztársaság 46. dózséja, aki 1268–1275 között uralkodott
 Baiamonte Tiepolo (?–1328) velencei arisztokrata, Lorenzo Tiepolo fia, Jacopo unokája, aki sikertelen monarchista felkelést szervezett a köztársasági államforma ellen
 Velencei festőművészek
 Giovanni Battista Tiepolo (Giambattista Tiepolo, 1696–1770) velencei barokk–rokokó festő, Giovanni Domenico és Lorenzo Baldissera apja
 Giovanni Domenico Tiepolo (Giandomenico Tiepolo, 1727–1804) velencei barokk festő, Giovanni Battista fia, Lorenzo Baldissera bátyja
 Lorenzo Baldissera Tiepolo (1736–1776) velencei festő, Giovanni Battista fia, Giovanni Domenico öccse
Földrajz
 Olaszország
 Tiepolo, település Veneto régió Treviso megyéjében

Családnév szerinti felsorolást tartalmazó egyértelműsítő lapok